Пауль Кречмер (; ,  — , ) — немецкий филолог. Специалист по древнегреческому языку, а также по анатолийским и этрусскому языкам.

Учился в Берлине у Германа Дильса. В 1897—1899 гг. экстраординарный профессор сравнительного языкознания в Марбургском университете, затем до 1936 года профессор Венского университета.

Особое значение имела книга Кречмера «Введение в историю греческого языка» (; 1896), в которой был впервые широко рассмотрен о догреческом языковом субстрате в Средиземноморье. Среди других важных работ Кречмера — «Исследования по индогерманскому ударению и тону» (; 1891), «Надписи на греческих вазах» (; 1894), «Надписи из Орнавассо и лигурский язык» (; 1902). В 1917 году Кречмер подготовил книгу «Греческие народные сказки» ().

Кречмер посвятил много времени изучению вопроса о стране Хайаса. В 1933 году Венская академия наук опубликовала работу Кречмера «Национальное имя армян Хайк» (), в котором он приходит к выводу, что «употреблённое в Богазкёйских надписях имя Хайаса означает „Армения“».

Примечания 

Лингвисты Германии
Члены Академии наук ГДР
Члены Гёттингенской академии наук
Арменисты
Этрускологи
Компаративисты